IX чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги проходил с 1 октября 1999 года по 6 апреля 2000 года.

В этом сезоне в борьбе за звание чемпиона России приняли участие 12 команд, шесть из которых в предыдущем чемпионате играли в суперлиге «А», 4 выступали в суперлиге «Б» и ещё 2 — в высшей лиге. «Белогорье-Динамо», УЭМ-«Изумруд» и «Искра»-РВСН, несмотря на отъезд в зарубежные чемпионаты своих прежних лидеров (Сергея Тетюхина, Романа Яковлева и Вадима Хамутцких, Игоря Шулепова и Сергея Кукарцева, Алексея Казакова и Руслана Насырова) вновь заняли призовые места.

Победителем чемпионата в третий раз в своей истории стало «Белогорье-Динамо». Белгородская команда сравнялась по количеству титулов чемпиона России с ЦСКА, который по итогам сезона занял последнее место и выбыл из Суперлиги.

Лучшим игроком чемпионата — обладателем Приза Андрея Кузнецова был признан игрок УЭМ-«Изумруда» Александр Герасимов.

Предварительный этап 
На предварительном этапе команды сыграли в один круг по туровой системе с целью оказаться в шестёрке сильнейших, которая на следующем этапе чемпионата продолжила борьбу за выход в суперфиналы.

Здесь и далее полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд. 

1-й тур

2-й тур

Основной этап 
Игры чемпионата возобновились после перерыва, связанного с выступлением сборной России на Кубке мира в Японии. Команды были разделены на две шестёрки, в которых сыграли в четыре круга спаренными матчами по разъездному календарю. Места распределялись с учётом результатов всех матчей предварительного этапа. В отличие от предыдущего чемпионата, суперфиналы были предусмотрены вне зависимости от очкового разрыва между командами.

Безоговорочным лидером чемпионата был УЭМ-«Изумруд», обеспечивший себе выход в суперфинал за 1-е место 20-матчевой победной серией. Его соперником (как и в трёх предыдущих сезонах) стало «Белогорье-Динамо». «Искра»-РВСН и дебютант Суперлиги «Нефтяник» вышли в суперфинал за 3-е место.

Шесть команд другой группы соперничали за то, чтобы не оказаться на двух последних местах и не выбыть в высшую лигу «А». ЦСКА, лишившийся перед началом сезона Константина Ушакова и Станислава Шевченко (оба стали игроками «Белогорья»), свою первую победу одержал только в 14-м матче сезона — над «Октаном». Эти команды в итоге и покинули Суперлигу.

За 1—6-е места 

На основном этапе учитывались все очки, набранные командами в играх предварительного этапа.

За 7—12-е места

Суперфиналы

За 1-е место 
УЭМ-«Изумруд» — «Белогорье-Динамо» — 1—3

В четвёртый раз подряд в золотой серии чемпионата России встретились УЭМ-«Изумруд» и «Белогорье-Динамо». Считавшаяся фаворитом команда из Екатеринбурга после первого матча потеряла преимущество своей площадки и, ни разу не выиграв в Белгороде, не смогла во второй раз подряд стать чемпионом России. В белгородском же коллективе, чьи кадровые потери до старта чемпионата оценивались как катастрофические, нашлись новые лидеры, сумевшие выйти на пик формы к самым важным матчам сезона.

1-й матч

2-й матч

3-й матч

4-й матч

За 3-е место 
«Нефтяник» — «Искра»-РВСН — 0—3
 1-й матч. 1 апреля. Ярославль. 0:3 (19:25, 23:25, 20:25).
 2-й матч. 2 апреля. Ярославль. 2:3 (25:17, 23:25, 23:25, 25:15, 20:22).
 3-й матч. 5 апреля. Одинцово. 0:3 (19:25, 15:25, 25:27).

Призёры

Факты и статистика 
 Из 193 состоявшихся матчей 83 закончились со счётом 3:0, 63 — со счётом 3:1 и ещё 47 — 3:2.
 Самым результативным игроком чемпионата стал игрок «Искры»-РВСН Михаил Бекетов. В 31 матче чемпионата он набрал 515 очков.
 Обладатель Приза Андрея Кузнецова Александр Герасимов с этого сезона стал капитаном УЭМ-«Изумруда» — вместо Павла Иванова, вынужденного сложить с себя полномочия из-за введённого Международной федерацией волейбола правила, запрещающего игроку либеро быть капитаном команды.

Итоговое положение

Обзор высшей и первой лиг 
Всего в чемпионате России-1999/2000 принимали участие 67 команд: 12 в Суперлиге, 12 в высшей лиге «А», 23 в высшей лиге «Б» и 20 в первой лиге.

Высшая лига «А» 
Соревнования в высшей лиге «А» проходили по однотипной с Суперлигой схеме. 12 команд на предварительном этапе сыграли по туровой системе (матчи проходили в Монине, Владикавказе, Сургуте, Москве, Белгороде, Саратове, Оренбурге и Ноябрьске). Далее первая шестёрка команд в матчах разъездного календаря в 4 круга разыграла две путёвки в Суперлигу (их обладателями стали оренбургский «Нефтяник» и саратовский «Энергетик»), а два слабейших клуба из второй шестёрки («Ямал» и «Спартак») выбыли в высшую лигу «Б».

Предварительный этап

Финальный этап за 1—6-е места

На финальном этапе учитывались все очки, набранные командами в играх предварительного этапа.

Финальный этап за 7—12-е места

Н — неявка на матч.

Примечания

Ссылки 
 Архив газеты «Спорт-Экспресс»

1999 год в волейболе
2000 год в волейболе